Artifact est un jeu vidéo développé et édité par Valve Corporation.
Artifact est un film documentaire réalisé par Jared Leto.